Le CAR Trophy 2010 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de Deuxième Division.

Participants 

Poule Nord
 
 
 
 
 
 
 
 

Poule Centre
  Burundi
  R.D.C.
 

Poule Sud
  Kenya A
 
  Ouganda A

Poule Nord

Faits saillants 
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé à Niamey au Niger du 17 juillet au 24 juillet 2010. Le Sénégal remporte la compétition.

Tour 1

Phase préliminaire

Phase de classement

Demi-finales

Tour 2

Pour la

Pour la

Pour la

Finale

Poule Centre

Faits saillants 
Les matchs auraient dû se disputer sous forme de tournoi organisé à Kigali au Rwanda en novembre 2010. La République démocratique du Congo est forfait et le Rwanda remporte la compétition face au Burundi.

Finale

Poule Sud

Faits saillants 
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé en Tanzanie à Arusha du 16 juin au 19 juin 2010.

Phase finale

Tableau

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2010
Rugby à XV en 2010